Dusa – genere estinto di crostacei appartenente all'ordine dei decapodi
Dusa – variante del nome proprio di persona Desolina
Diocesi di Dusa – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
Cosmina Dușa – calciatrice rumena
Mircea Dușa – politico rumeno